Wetenschap
 Massa (natuurkunde), natuurkundige grootheid voor de hoeveelheid van een stof
 Massa (elektriciteit), begrip uit de elektriciteitsleer, gerelateerd aan 'aarde'
 Massa (sociale wetenschappen), een groot aantal mensen

Geografie
 Massa (stad), stad in Italië
 Massa-Carrara, Italiaanse provincie
 Massa en Meriba, plaats in de woestijn waar volgens de Bijbel de Israëlieten in opstand kwamen tegen God

Personen met de naam Massa
 Massa (Bijbels figuur), een Bijbelse figuur
 Felipe Massa, een Braziliaanse Formule 1-coureur

Overig
 Massa (taal), een Afro-Aziatische taal, gesproken in Tsjaad en Kameroen
 Massa (volk), een bevolkingsgroep uit dat gebied

Zie ook 
 Mässa, een plaats in Estland
 Masa, een plaats in Estland